butelka – naczynie
 butelka do karmienia niemowląt
 Butelka – zespół muzyczny
 Butelka – album